

Ґарбатка — село в гміні Лешноволя Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Ґарбатка — село в гміні Роґозьно Оборницького повіту Великопольського воєводства